Branding (natuurverschijnsel), een zone in de zee waar de golven breken
 Branding- of surfkanoën, een tak van de kanosport
 Brand management of branding, een deel van marketing dat zich bezighoudt met de publieke perceptie van het merk
 Co-branding, een voor de buitenwereld duidelijk herkenbare samenwerking tussen verschillende merken
 De Branding, Federatie van Beeldende Kunstenaars De Branding